Messier 47, nyílthalmaz a Hajófar csillagképben
Közlekedés
 MÁV M47 sorozat, dízel-hidraulikus tolatómozdony
 M47-es autóút, tervezett gyorsforgalmi út, amely az M4-es autópályából ágazna el
Haditechnika
 M47 Patton, amerikai közepes harckocsi